O Crime do Padre Amaro — livro de Eça de Queirós
 O Crime do Padre Amaro (2002) — filme do mexicano Carlos Carrera
 O Crime do Padre Amaro (2005) — filme do português Carlos Coelho da Silva
 O Crime do Padre Amaro (2023) — telessérie do português Leonel Vieira

Desambiguações de literatura

Desambiguações de cinema